Blanka – imię żeńskie
 blanka (Alectis alexandrina) – gatunek ryby z rodziny ostrobokowatych
 Blanki – element architektoniczny, zwieńczenie murów obronnych i baszt
 Blanka – włosko-francuski serial animowany